Fobos – personaggio della mitologia greca, figlio di Ares e di Afrodite
 Fobos – satellite naturale più interno del pianeta Marte
 Fobos – personaggio dei fumetti DC Comics

Pagine correlate 
Phobos